Fornovo di Taro – comune italiano in provincia di Parma.
Fornovo San Giovanni – comune italiano in provincia di Bergamo.